

Клопотув — село в гміні Любін Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Клопотув — село в гміні Парадиж Опочинського повіту Лодзинського воєводства